Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Jana Novotná 6-1, 7-6(6).

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Manuela Maleeva (primo turno)
 Helena Suková (semifinali)
 Monica Seles (semifinali)

 Jana Novotná (finale)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Helen Kelesi (quarti di finale)
 Belinda Cordwell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1989